Wilk steht für:
 Wilk (Familienname), Familienname
 Wilk, Markenname von Knaus Tabbert, deutscher Wohnwagenhersteller
 Shapiro-Wilk-Test, statistischer Signifikanztest
 ORP Wilk, polnische U-Boote
 Wilk Elektronik, polnisches Elektronikunternehmen
 PZL.38 Wilk, polnisches Mehrzweckkampfflugzeug

Siehe auch:
 Wilck